Кубок Карьяла 2011 прошёл с 10 по 13 ноября 2011 года. Победителем турнира стала сборная России, выигравшая все свои матчи.

Турнир был частью хоккейного Евротура и прошёл в городе Хельсинки в Финляндии.

Выставочный матч Швеция — Чехия был сыгран в городе Эрншёльдсвик в Швеции.

Таблица 

М — сыграно матчей, В — выигрыш, ВО — выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыш в овертайме или по буллитам, П — проигрыш, Ш — разница шайб, О — очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным — по буллитам.

Составы

Главный тренер
  Зинэтула Билялетдинов

Главный тренер
  Юкка Ялонен

Главный тренер
  Алоис Гадамчик

Главный тренер
  Пер Мортс

Матчи

Статистика

Набранные очки

Рейтинг вратарей

Индивидуальные награды

Лучшие игроки 

 Вратарь:  Константин Барулин
 Защитник:  Илья Никулин
 Нападающий:  Яркко Иммонен

Символическая сборная 

 Вратарь:  Константин Барулин
 Защитники:  Илья Никулин —  Сами Ватанен
 Нападающие:  Яркко Иммонен —  Микаэль Гранлунд —  Александр Радулов

Победитель кубка Карьяла 2011

Примечания

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте Федерации хоккея Финляндии

 Кубок Карьяла 2011 на сайте ФХР

2011
2011 год в хоккее
Спорт в Финляндии в 2011 году